Antiga grecia: 
 Anaxandra és la mare del rei d'Esparta Agis I
 Anaxandra: fou un pintora grega.
 Astronomia: Anaxandra és el nom d'un cràter del planeta Venus.